Michael Kleppe Jamtfall (Trondheim, 1987. március 24. –) norvég labdarúgó-középpályás. Édesapja a korábbi válogatott labdarúgó Jørn Jamtfall.

Források 
Michael Jamtfall adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1987-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Rosenborg labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói